Il doppio del torneo di tennis Halifax Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Richard Schmidt che hanno battuto in finale Mårten Renström e Christian Ruud 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Joelson /  Kenny Thorne (primo turno)
 Juan Carlos Báguena /  Miguel Nido (primo turno)

 Mark Knowles /  Sébastien Lareau (primo turno)
 Paul Annacone /  Doug Flach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Halifax Challenger 1992